Aspen Meadows bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aspen Meadows (Colorado), im Boulder County
 Aspen Meadows (Delaware), im Sussex County
 Aspen Meadows (Illinois), im Will County